Maling steht für:
 Maling, eine an Schiffen oder Booten angebrachte Bemalung oder Zeichnung
 Maling (Nepal), Village Development Committee im Distrikt Lamjung, Provinz Gandaki, Nepal
 Maling (Huaxi), Gemeinde im Stadtbezirk Huaxi, Stadt Guiyang, Provinz Guizhou, VR China
 Maling (Tianya), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Tianya, Stadt Sanya, Provinz Hainan, VR China
 Maling Peak, Berg auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Maling ist der Familienname folgender Personen:
 Simon Maling (* 1975), neuseeländischer Rugby-Union-Nationalspieler

Siehe auch:
 Schlacht von Maling